Oleg Dmitrievitch Saprykine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1990, il commence sa carrière avec le HK CSKA Moscou pensionnaire Superliga. Il est repêché par les Flames de Calgary en ,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 1999. De 1997 à 2007, il a évolué en Amérique du Nord. En 1999, il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames et s'aguerrit avec les Flames de Saint-Jean dans la Ligue américaine de hockey. Il a aussi porté les couleurs de Coyotes de Phoenix et des Sénateurs d'Ottawa. En 2007, il retourne au CSKA Moscou. Il signe au HK Dinamo Moscou en 2009. Le , il est échangé contre Igor Makarov au SKA Saint-Pétersbourg. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Russie.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
Ligue continentale de hockey
 2009 : participe avec l'équipe Iachine au  Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 20|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa Liga|| 15|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 66|| 47|| 46|| 93|| 107|| 11|| 5|| 11|| 16|| 36
|-
| 1999-2000|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu || 48|| 30|| 36|| 66|| 89|| 6|| 3|| 3|| 6|| 37
|-
| 1999-2000|| Flames de Calgary|| LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Flames de Calgary|| LNH|| 59|| 9|| 14|| 23|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Flames de Calgary|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Flames de Saint-Jean|| LAH|| 52|| 5|| 19|| 24|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Flames de Saint-Jean|| LAH|| 21|| 12|| 9|| 21|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Flames de Calgary|| LNH|| 52|| 8|| 15|| 23|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Flames de Calgary|| LNH|| 69|| 12|| 17|| 29|| 41|| 26|| 3|| 3|| 6|| 14
|-
| 2004-2005|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 40|| 15|| 8|| 23|| 107|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 67|| 11|| 14|| 25|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 59|| 14|| 20|| 34|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 12|| 1|| 1|| 2|| 4|| 15|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2007-2008|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 57|| 29|| 20|| 49|| 121||6 || 1|| 1||2 ||24
|-
| 2008-2009 || HK CSKA Moscou || KHL || 51|| 17|| 18|| 35|| 89|| 8|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou|| KHL || 21|| 4|| 2|| 6|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 23|| 2|| 5|| 7|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 44|| 5|| 4|| 9|| 42|| 21|| 3|| 2|| 5|| 14
|-
|| 2011-2012 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 50|| 17|| 22|| 39|| 54|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 32|| 5|| 8|| 13|| 16|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL|| 52|| 10|| 8|| 18|| 42|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2014-2015 ||HK Sotchi || KHL || 15|| 3|| 0|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2015-2016 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 18|| 5|| 1|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL ||15 ||1 ||0 ||1 ||10 ||10 ||1 ||0 ||1 ||35

| 325|| 55|| 82|| 137|| 240|| 41|| 4|| 4|| 8|| 18

Au niveau international 

|-
| 2003 || align=left|  || align=left|Championnat du monde  || 7 || 1 || 3 || 4 || 6 || align=left| Septième
|-
| 2009 || align=left|  || align=left| Championnat du monde || 9 || 4 || 3 || 7 || 0 || align=left| Médaille d'or

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1981
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du HK CSKA Moscou
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Sotchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg